Lupă se poate referi la:
 lupă, instrument optic alcătuit dintr-o lentilă convergentă sau dintr-un ansamblu convergent de lentile care, fiind așezate în fața unui obiect, dau o imagine mărită a acestuia.;
 lupă, bucată de oțel buretos amestecat cu zgură, obținută prin anumite procedee metalurgice;
 lupă, umflătură apărută sub piele; excrescență lemnoasă care apare pe trunchiul sau pe crengile arborilor.